Покой ( , ) — посёлок в Польше.

Он был основан в 1748 году как резиденция силезской ветви Вюртембергского дома по образцу Карлсруэ в Бадене. С 1806 по 1807 Карл Мария фон Вебер работал при дворе герцога и создал здесь свои оперы. В Покое (тогда Карлсруэ) родился в 1833 году Фердинанд фон Рихтгофен. 1847 посёлок стал курортом. 21 января 1945 посёлок без боёв был занят Красной армией. После разграбления были сожжены замок и 80 % зданий. Под польским правлением посёлок перестал быть курортом.

Населённые пункты Опольского воеводства